41. mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 22–23 stycznia 1938 roku w Oslo, w Norwegii. W zawodach brali udział tylko mężczyźni. Zawodnicy startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m i 5000 m. O tym, które miejsca zajmowali zawodnicy decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Na najwyższym stopniu podium stanął Norweg Charles Mathiesen.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 34 łyżwiarzy z 10 krajów. Sklasyfikowanych zostało 24.

Wyniki 
 DNF – nie ukończył, NC – nie zakwalifikował się, f – wywrócił się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie www.SkateResults.com

Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1938 w sportach zimowych
1938 w Norwegii
Łyżwiarstwo szybkie w Norwegii
Sport w Oslo